Jméno a příjmení Jiří Kohout má více nositelů:

 Jiří Kohout (* 1977) – český divadelní a filmový herec
 Jiří Kohout (politik) (* 1967) – český politik a ekonom
 Jiří Kohout (sociolog) (* 1939) – český pedagog, sociolog a publicista